Yelle ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Yelle (* 1983 als Julie Budet), französische Sängerin
 Émile Yelle (1893–1947), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Koadjutorerzbischof von Saint-Boniface
 Stéphane Yelle (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Yell
 Jelle
 Yele